Marco Antonio da Silva (1966) brazil válogatott labdarúgó
 Marquinhos Pedroso (1993) brazil labdarúgó
 Marquinhos (1994) olimpiai bajnok brazil válogatott labdarúgó
 José Marcos Costa Martins (1999) brazil labdarúgó
 Marcus Vinicius Oliveira Alencar (2003) brazil korosztályos válogatott labdarúgó